1-hexyne ou n-butyl acétylène, numéro CAS 
 2-hexyne ou méthyl propyl acétylène, numéro CAS 
 3-hexyne ou diéthyl acétylène, numéro CAS 
 tert-butyl éthyne, numéro CAS